Kókla kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plataiés, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Kókla (ort), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar